Con il termine cappella di San Rocco si intendono tutte le cappelle cristiane sparse per il mondo, intitolate, o cointitolate, al santo francese. La lista che segue è un elenco non esaustivo dei suddetti edifici.

Italia

Basilicata 
 Cappella di San Rocco a Baragiano

Campania 
 Cappella di San Rocco a Mondragone

Liguria 
 Cappella di San Rocco a Busalla
 Cappella di San Rocco a Genova
 Cappella di San Rocco a Orco Feglino

Lombardia 
 Cappella di San Rocco a Bertonico

Piemonte 
 Cappella di San Rocco – luogo di culto nel comune di Exilles
 Cappella di San Rocco delle Carceri – chiesetta a Mondovì
 Cappella di San Rocco – chiesa di Racconigi
 Cappella di San Rocco – chiesa di Trofarello

Toscana 
 Cappella di San Rocco a Montisi
 Cappella di San Rocco a Monteriggioni

Germania 
 Cappella di San Rocco a Bingen am Rhein;

Ungheria 
 Cappella di San Rocco a Budapest

Pagine correlate 
 Basilica di San Rocco
 Cattedrale di San Rocco
 Chiesa di San Rocco
 Eremo di San Rocco
 Oratorio di San Rocco
 Santuario di San Rocco